Позо Нуево има више значења:

 Позо Нуево (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Позо Нуево (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Позо Нуево (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Нуево (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Нуево (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Нуево (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Нуево (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Нуево (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Нуево, Ранчо Нуево (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Нуево (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику